Chumpi peut faire référence à :
 Chumpi (), montagne située dans la région de Cuzco, au Pérou ;
 Chumpi (), montagne située dans la région de Junín, au Pérou ;
 District de Chumpi, l'un des 8 districts qui composent la province de Parinacochas dans la Région d'Ayacucho au Pérou.